Celebrità – persona ampiamente riconosciuta dalla società
 Celebrità – album di Nino D'Angelo del 1980
 Celebrità – film del 1981 diretto da Ninì Grassia
 Celebrità – programma televisivo italiano